Николя Жиро (, ; 1751—1840) — мэр Нового Орлеана в 1812—1815 годах.

Биография 
Родился 21 апреля 1751 года в коммуне  области Савойя, входившей в то время в состав королевства Сардиния.

В американский штат Луизиана переехал в конце 1770-х годов вместе со своими родственниками: братьями Клодом (1752—1813) и Жаном (1773—1850), а также шурином Андре Кетаном. Стал процветающим бизнесменом как комиссионер и владелец обширной собственности в Новом Орлеане, особенно в американском квартале города. Англо-американская война сильно ограничила его возможности, и Николя Жиро вышел на пенсию 4 сентября 1815 года.

До этого он дважды был мэром Нового Орлеана. Участвовал в битве за Новый Орлеан.

Жиро перестроил на улице Chartres Street дом, унаследованный им от родственников. Он собирался предоставить его Наполеону Бонапарту, будучи одним из участников и спонсоров плана-заговора по спасению Наполеона из его ссылки на острове Святой Елены. Но смерть Наполеона сорвала этот план. В настоящее время это здание называется «Дом Наполеона», и в нём расположен ресторан Napoleon House; является национальным историческим памятником США.

Умер 1 сентября 1840 года в Новом Орлеане. Был похоронен на городском . Николя Жиро никогда не был женат и не имел детей.

В конце жизни Николя Жиро занимался благотворительностью, в частности пожертвовал 100 000 долларов США на строительство объекта для размещения и ухода за французскими сиротами Луизианы и 30 000 долларов для строительства Charity Hospital в Новом Орлеане.

Его именем названы улицы в Новом Орлеане и .

Примечания

Ссылки 
 Nicolas Girod and the History of Napoleon House in New Orleans

Участники Англо-американской войны 1812 года
Мэры Нового Орлеана